Джин Мэрилин Симмонс (, 31 января 1929 — 22 января 2010) — британская актриса и певица. Двукратная номинантка на премию «Оскар» (1949, 1970) и лауреат премии «Золотой глобус» (1956).

Биография 
Джин Симмонс родилась в Лондоне. Родители — Чарльз Симмонс (гимнаст, призёр Олимпийских игр 1912 года) и Уинифред Ада Лавлэнд. Актёрскую карьеру начала в 14 лет и до переезда в Голливуд хорошо показала себя на родине в таких ролях, как юная Эстелла в «Больших надеждах» (1946) и Офелия в «Гамлете» (1948).

В 1950 году Симмонс вышла замуж за актёра Стюарта Грейнджера, с которым она позже снялась в нескольких фильмах. Самыми известными фильмами последующего времени с её участием стали пеплум «Египтянин» (1954), мюзикл «Парни и куколки» (1955), где она продемонстрировала свои вокальные данные, вестерн «Большая страна» (1958), пеплум «Спартак» (1960) и драма «Счастливый конец» (1969), за главную роль в которой она была номинирована на «Оскар».

В 1970-х годах актёрская активность Симмонс концентрировалась в области телевидения. За роль Фионы Клири в мини-сериале «Поющие в терновнике» (1983) она была удостоена премии «Эмми». В 1988 году, после десятилетнего перерыва, она вновь появилась на большом экране в фильме «Заря» с Энтони Хопкинсом и Хью Грантом. Последний раз в кино Симмонс снялась в 2009 году в британском фильме «Тени солнца», где исполнила роль старушки Ханны, которую под конец её жизни приезжает навестить сын с внуками.

Актриса дважды была замужем: за актёром Стюартом Грейнджером (1950—1960) и режиссёром Ричардом Бруксом (1960—1977). У неё есть две дочери, Трейси Грейнджер (род. 1956) и Кейт Брукс. В конце 1970-х годов актриса переехала в США, где первоначально жила в небольшом городке в Коннектикуте. В 1986 году Джин Симмонс прошла курс лечения от алкоголизма и позже поселилась в Санта-Монике в Калифорнии.

22 января 2010 года 80-летняя актриса скончалась в своём доме в Санта-Монике от рака лёгкого. Похоронена в Лондоне на Хайгейтском кладбище.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
 1956 — «Золотой глобус» — «Лучшая актриса в мюзикле или комедии» («Парни и куколки»)
 1983 — «Эмми» — «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» («Поющие в терновнике»)

Примечания

Ссылки 
 Некролог в The New York Times

Иммигрировавшие в США из Великобритании
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Офицеры ордена Британской империи
Умершие от рака лёгкого
Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Похороненные на Хайгейтском кладбище
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США